Miejscowości w USA:
 Mullen – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Hooker
Gminy w USA:
 Mullen (ang. Mullen Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Boyd
 Mullen (ang. Mullen Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Jones